Ланга́ (, , ) — ассоциированная коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Кантон Мюр-де-Бретань. Округ коммуны — Сен-Бриё.
В 2019 году объединилась с коммуной Плугена в новую коммуну Плугена-Ланга.

Код INSEE коммуны — 22100.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к западу от Парижа, в 80 км западнее Ренна, в 27 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 634 человека.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 379 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 303 были экономически активными, 76 — неактивными (показатель активности — 79,9 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 303 активных работали 289 человек (161 мужчина и 128 женщин), безработных было 14 (4 мужчины и 10 женщин). Среди 76 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Галь (XV век). Исторический памятник с 1981 года
 Средневековая часовня Сен-Жан. Исторический памятник с 1913 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор